Котлярский — еврейская (см. еврейские фамилии), польская и украинская фамилия. Происходит от названия профессии котляр (укр. котельщик, медник) и/или от названия населенного пункта Котлярка (ныне в Попельнянском районе Житомирской области, Украина).

Известные носители 
 Котлярский, Борис Моисеевич (1914—1993) — советский офицер, Герой Советского Союза, подполковник.
 Котлярский, Владислав Юрьевич (род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Котлярский, Марк Ильич (род. 1956) — советский, израильский писатель, драматург и публицист.
 Котлярский, Яков Лазаревич (1899—1944) — советский разведчик, полковник.
 Борис Котлярский — известный деятель «русской мафии» в США.

Женщины 
 Котлярска, Агнешка (1972—1996) — польская фотомодель.

См. также 
 Котляр
 Котляров
 Котляревский

Примечания